10-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 2000 року по 19 червня 2001 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Чемпіонат, який розігрувався на переломі тисячоліть, став першим з 1993 року, коли за чемпіонський титул розгорілась справжня боротьба — за титул боролись київське «Динамо», донецький «Шахтар», яким керував магнат Рінат Ахметов, та, досить неочікувано, дніпропетровський «Дніпро». Свої амбіції «Шахтар» підтвердив, спочатку пройшовши до групового етапу Ліги чемпіонів, а потім вигравши в київського клубу 2:1 в Києві. «Дніпро», в першому колі йшовши в ногу з лідерами, здав позиції на початку другого кола, однак з часом використав осічки суперників та повернувся до боротьби.

До 24-го туру лідирували «гірники», однак домашня нічия з київським ЦСКА в 22-му турі відкинула донецький клуб на друге місце з відставанням від киян на одне очко. Після передостаннього туру, коли всі претенденти на титул виграли свої матчі, «Дніпро» остаточно втратив шанси стати чемпіонами.  

Аж до 84 хвилини матчу останнього, 26, кола «Динамо» — «Дніпро» донецький «Шахтар» лідирував в турнірній таблиці, бо динамівці програвали 0:1, однак голи Андрія Несмачного та Олександра Мелащенка забезпечили титул команді Валерія Лобановського.

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 14 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001: друга ліга
 Кубок України з футболу 2000—2001

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 10-й чемпионат Украины-2000/01 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2000–2001 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 X чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2000 у футболі
2001 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2000 в українському спорті
2001 в українському спорті